Epiclerus är ett släkte av steklar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1844. Epiclerus ingår i familjen raggsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Raggsteklar
Epiclerus